Nicholas Monroe e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Elias e Mikael Ymer hanno sconfitto Mate Pavić e Michael Venus con il punteggio di 6−1, 6−1.

Teste di serie 

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinale)
  Rohan Bopanna /  Treat Conrad Huey (semifinale)

 Marcin Matkowski /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Mate Pavić /  Michael Venus (finale)

Wild card 

  Isak Arvidsson /  Fred Simonsson (quarti di finale)

 Elias Ymer /  Mikael Ymer (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2016
ATP World Tour 2016